— в японской поп-культуре — молодая медиа-персона, идеал и недосягаемый предмет любви фанатов.
  () — роман Уильяма Гибсона, названный в честь понятия «японский идол».
  — венгерская постхардкор-группа.

См. также 
  — итальянская экспериментал-группа.